Испанская иммиграция в Мексику началась в начале XVI века и продолжается по сей день. Есть три общепризнанные крупномасштабные волны испанской иммиграции на территорию Мексики: первая пришлась на колониальный период, вторая во времена Порфириата, третья после Гражданской войны в Испании.

Согласно переписи населения INEGI 2020 года, в Мексике проживает 20 763 гражданина Испании. В то время как Реестр испанцев, проживающих за границей, проведенный INE в 2022 году, насчитывает 148 421 человека с испанским гражданством, проживающих в Мексике, подавляющее большинство из которых родились в Мексике, являются детьми и внуками испанцев. Испанцы распространены по всей территории страны и даже в небольших сельских городках. Самые большие общины сосредоточены в Мехико, Пуэбле, Монтеррее, Гвадалахаре, Тампико, Веракрусе, Мериде, Канкуне, Керетаро, Гуанахуато и Сан-Луис-Потоси.

Большинство мексиканцев имеют испанское происхождение. Кроме того, различные волны иммигрантов сделали страну одной из самых испанских наций в мире с самым большим количеством носителей испанского языка на планете.

История 
Первое испанское колониальное поселение было основано в феврале 1519 года Эрнаном Кортесом на полуострове Юкатан в сопровождении 11 кораблей, 500 человек, 13 лошадей и небольшого количества пушек. В марте 1519 года Кортес официально заявил права на землю для Испанской короны, а к 1521 году он завоевал империю ацтеков.

В отличие от других европейских завоеваний в мире, испанцы в Америке часто смешивались с туземцами: Гонсало Герреро, известный «Отец местисации», был первым испанцем, у которого были дети от туземки. Его жена, принцесса майя Зазил Ха, была подарена в качестве трофея её отцом, вождем майя Кучкабала. Вместе с ней он произвел на свет троих детей, первых метисов и, в свою очередь, символическим образом так называемых «первых мексиканцев».

В социальный состав испанской иммиграции конца шестнадцатого века входили как простые люди, так и аристократы, которые рассеялись по Новой Испании. Порабощение коренного населения и африканцев наряду с открытием новых месторождений различных полезных ископаемых в центральных и северных районах (от современной Соноры до южных провинций Мексики) обогатили Испанию, особенно добыча серебра. Эксплуатация коренного населения с помощью механизма колониализма позволила испанцам развивать производство и сельское хозяйство, что превратило регионы Бахио и долины Мехико и Пуэблы в процветающие сельскохозяйственные районы с зарождающейся промышленной деятельностью для колонистов.

В XVI веке, после колонизации около 240 000 испанцев вошли в порты Америки. В следующем столетии к ним присоединились 450 000 человек. После завоевания Империи ацтеков этот регион стал основным местом назначения испанских колониальных поселенцев в XVI веке. Первыми испанцами, прибывшими в Мексику, были солдаты и моряки из Эстремадуры, Андалусии и Ла-Манчи после завоевания Америки. В конце XVI века и простолюдины, и аристократы из Испании мигрировали в Мексику. Кроме того, несколько канарских семей колонизировали части Мексики в XVII веке (как в случае с семьями Асуахе), и когда испанская корона поощряла канарскую колонизацию Америки через Кровную дань. Многие из них поселились на Юкатане, где к XVIII веку они контролировали торговую сеть, распределявшую товары по всему полуострову. Их потомки до сих пор считаются одними из самых влиятельных семей прямого испанского происхождения в Мексике. В течение XX века ещё одна группа канарцев поселилась в Мексике в начале 1930-х годов, и, как и в случае с галисийскими и другими испанскими иммигрантами того времени, среди них был высокий уровень неграмотности и обнищания, но они адаптировались относительно быстро.

После обретения Мексикой независимости в новой нации возникла неприязнь к испанцам. С августа 1827 по 1834 год указом, изданным при правительстве Лоренсо де Савала, многие испанцы и их семьи были изгнаны из штата Мехико и убиты. Правительство штата под влиянием английских масонов или йоркеров, основываясь на игуальском плане и Кордовском договоре, освободило штат, лишив испанцев их асьенд, ферм, ранчо и собственности.

20 декабря 1827 года депутаты штата отменили испанский закон о высылке, и многие креольские семьи вернулись на свои фермы и ранчо, охраняемые депутатами конгресса штата. В конституции 1857 года двусмысленность в отношении мексиканских граждан устранена, а испанцы признаны иностранцами.

В период 1850—1950 годов 3,5 миллиона испанцев уехали в Америку, при этом Мексика стала одним из основных направлений, особенно её северный регион, где президент Порфирио Диас поощрял европейскую иммиграцию с целью предоставления рабочей силы. В 1910 году в Мексике проживало 30 000 испанцев, многие из которых участвовали в экономической деятельности, например, в сельском хозяйстве и торговле в городских районах. Однако, поскольку в то время они пропорционально составляли лишь 0,02 % населения Мексики, они не могли влиять на политическую жизнь страны.

Иммигранты, прибывшие во время Гражданской войны в Испании, были одной из самых больших миграционных волн, которые приняла страна. Более 25 000 испанских беженцев поселились в период с 1939 по 1942 год, в основном во время правления президента Ласаро Карденаса дель Рио. Некоторые мигранты вернулись в Испанию после Гражданской войны, но большинство осталось в Мексике и пустило корни.

7 июня 1937 года они прибыли в порт Веракрус, несовершеннолетних встретили и разместили в двух учебных корпусах в городе Морелия, штат Мичоакан. Хотя ожидалось, что их возвращение в Испанию произойдет через несколько месяцев, когда закончится Гражданская война в Испании, поражение республиканцев и начало Второй мировой войны вылились в длительное изгнание, ставшее для многих окончательным и бессрочным.

Четвёртая волна миграции испанских граждан в Мексику произошла после 2007 года, когда Королевство Испания вступило в экономический кризис, который принес с собой безработицу, закрытие предприятий, бедность, трудовую эксплуатацию и инфляцию. Молодые люди, окончившие университет и аспирантуру, эмигрировали в различные страны Латинской Америки в отчаянном экономическом положении, в частности в Мексику, страну, которая активно принимает испанских иммигрантов.

Испанское сообщество в Мексике включает бизнесменов, артистов, ученых, художников и профессиональных студентов. По словам Миленио, испанские компании являются крупнейшими иностранными инвесторами в Мексике.

Ксенофобия 

Испанофобия началась во время Гражданской войны в Испании из-за притока испанских иммигрантов в страну во время президентства Ласаро Карденаса, что привело к изменению мексиканской системы образования. Благодаря усилиям по строительству нации правительство начало отождествлять себя с цивилизацией ацтеков, а не с испанцами. Ключевые фигуры мексиканской истории, такие как Эрнан Кортес, были демонизированы, и в целом негативная точка зрения на испанское завоевание стала официальной историей.

Слово gachupín используется для испанцев, живущих в Мексике и Гватемале, как оскорбление, относящееся к конкистадорам и выходцам из Испании.

Диего Ривера вызвал споры своей фреской Historia del estado de Morelos, conquista y revolución (История штата Морелос, завоевание и революция), написанной между 1929 и 1930 годами. Его обвинили в испанофобии, а его фреска вызвала дипломатический конфликт между правительствами Мексики и Испании. На вопрос о критике его фрески Ривера ответил только: «¡ya apareció el gachupín!» («вот гачупин»).

В Мексике существует множество стереотипов об испанцах. Некоторыми культурными символами являются колючая лошадь и бойна (испанский берет). Когда испанцы изображаются во многих мексиканских газетах, их рисуют курящими абанос (кубинские сигары) и пьющими вино.

Образование 

В Мексике остаются важные испанские школы, такие как Colegio Madrid в Мехико, академический институт, основанный в 1941 году испанскими иммигрантами и мексиканскими профессорами. Это частная начальная школа. Школы, основанные испанскими иммигрантами, распространились по всей стране в частном секторе, например, Испанская школа Акапулько, Испанская школа Куаутла, Испанская школа Аписако, Испанская школа Кордовы, Испанская школа Керетаро и испанская школа Веракрус.

Colegio de México (Colmex) была организацией изгнанников времен Гражданской войны в Испании, которая начиналась как «Дом Испании в Мексике». В 1939 году Альфонсо Рейес был президентом «Colegio» до своей смерти. Историк Даниэль Косио Вильегас сыграл важную роль в его институционализации, и библиотека колледжа носит его имя.

Испанская культура в Мексике 
Мексика — одна из латиноамериканских стран, которая на протяжении всей своей истории испытывала наибольшее испанское влияние, не теряя при этом своего культурного богатства метисов и коренных народов. Испанская культура преобладает как часть национальной культуры, но общины испанских иммигрантов добились сильной испанской идентичности в стране.

Языки 
Испанский был завезен в Мексику около 500 лет назад, хотя науатль оставался официальным языком на протяжении большей части колониального периода. В результате длительной и массовой иммиграции многие городские центры были преимущественно заселены испанцами к началу XIX века. Мехико (Теночтитлан) также был столицей Империи ацтеков, и многие носители ацтекского языка науатль продолжали жить там и в окрестностях, превосходя по численности испаноговорящих в течение нескольких поколений. Следовательно, Мехико исторически имел тенденцию оказывать стандартизирующее влияние на всю страну, в большей или меньшей степени, превратив испанский язык в особый диалект, который включал значительное количество испанизированных слов из науатля.

Многие каталонцы, бежавшие из франкистской Испании, иммигрировали в Мексику, где они могли свободно говорить на каталонском языке. Orfeó Català de Mèxic был Меккой для говорящих на каталонском языке и артистов.

Чаррерия 

Чаррерия, слово, которое охватывает все аспекты искусства разведения лошадей и крупного рогатого скота, возникло среди сельских традиций, пришедших в Центральное нагорье Новой Испании из Саламанки, Андалусии, Эстремадуры и Португалии в XVI веке. Когда испанцы и португальцы впервые поселились в колониальной Мексике, им было приказано разводить лошадей и крупный рогатый скот, чтобы занять обширные земли, недавно колонизированные короной, их называли креолами (испанцы, родившиеся и поселившиеся в Новой Испании), чтобы не позволить коренным народам ездить верхом. Однако к 1528 году у испанцев были очень большие скотоводческие фермы, и они сочли необходимым нанять индейцев в качестве вакеро или пастухов, которые вскоре стали отличными наездниками наряду с европейцами. Мелкие землевладельцы, известные как владельцы ранчо, были первыми чарро и считаются изобретателями чарреады.

Танцы 

Многочисленные танцы колониального происхождения представляют собой художественную преемственность, возникшую после обретения Мексикой независимости, представляют собой художественные проявления, происходящие в католических храмах, таких как Контраданса-де-лас-Варас в Сантьяго-Текискиак, Танец мавров и христиан в Саморе в Мичоакане, танец Сантьягуэро в Теотиуакане, Текамаке и Сумпанго и танец палотерос в Пуруандиро и Валье-де-Сантьяго. Точно так же центры и ассоциации испанских иммигрантов неустанно пропагандируют испанский фольклор среди молодежи и пожилых людей; а также многочисленные заведения танца фламенко и румбы преподаются в нескольких мексиканских городах.

Фестиваль Сервантино 

В 1952 году ректор Антонио Торрес Гомес создал Музыкальную школу, Симфонический оркестр университета и Школу драматического искусства, последняя стала прецедентом Cervantino Entremeses, предшествующего Международному фестивалю Сервантино. С празднованием первого фестиваля Сервантеса кастильский язык и музыка вернули мировую известность городу Гуанахуато, танцы, театр, живопись, скульптура и камерная музыка стали популярными искусствами среди его жителей.

Рождество 

Рождество — ещё один культурный вклад Испании в мексиканскую культуру. Рождество отмечают вкусными блюдами, такими как салаты, оладьи, запеченная индейка, также пиньятами для детей, взрослые часто покупают лотерейные билеты. Позже, 31 января, празднуют конец года, сопровождая наступающий год двенадцатью виноградинами в конце последнего звона года. 6 января празднуется Богоявление, прибытие волхвов, когда разрезают Роскон де рейес, наследие испанской кулинарной традиции, глубоко укоренившейся среди мексиканцев.

Страстная неделя 

Страстная неделя — один из самых глубоко укоренившихся праздников в культуре Мексики, происхождение которой испанское, во многих городах страны католическая религиозная культура развивалась с колониальных времен до наших дней, представления Страстной недели очень похожи. Города Сан-Луис-Потоси, Агуаскальентес, Морелия, Оахака-де-Хуарес, Таско-де-Аларкон и Сантьяго-де-Керетаро выделяются своими религиозными процессиями.

Коррида 

Помимо Испании, в Мексике больше арен для боя быков и тореадоров высокого уровня, чем в любой другой стране мира. Коррида появилась в Мексике в колониальный период с приходом первых испанцев. Найдены записи о первых боях быков, которые начались в Мексике 26 июня 1526 года, причем бой быков в Мехико был проведен в честь исследователя Эрнана Кортеса, только что вернувшегося из Гондураса (тогда известного как Лас-Ибуэрас). С этого момента бои быков проводились по всей Мексике в рамках различных гражданских, социальных и религиозных праздников. Сегодня в Мексике насчитывается около 220 постоянных арен для боя быков, а крупнейшая такая площадка — Пласа-де-Торос-де-Мехико в центре Мехико, открытая в 1946 году и вмещающая 48 000 человек.

В настоящее время в штатах Нижняя Калифорния, Сонора, Кинтана-Роо и Мехико коррида запрещена, но в остальных штатах коррида все ещё практикуется как часть колониального культурного наследия, пришедшего с Пиренейского полуострова.

Основные сообщества 
Астурийцы представляют очень большую общину Мексики, имеющая долгую историю, начиная с колониальных времен и до наших дней. В Мексике проживает около 42 000 человек астурийского происхождения. Каталонцы также очень многочисленны в Мексике. Согласно источникам из каталонского сообщества, по всей стране проживает около 12 000 каталонцев. Есть также около 8500 басков, 6000 галисийцев и 1600 жителей Канарских островов.

Самое большое население испанского происхождения проживает в долине Мехико, регионе Пуэбла-Веракрус, регионе Бахио, долине Гвадалахара, Альтос-де-Халиско, северном регионе и Ривьере-Майя, где они составляют наибольшую долю испанского населения. Большие группы населения находятся в Мехико а также в таких штатах, как Мехико, Веракрус, Пуэбла, Халиско, Нуэво-Леон, Агуаскальентес, Дуранго, Гуанахуато, Керетаро и Чиуауа. Также Северную Мексику населяют многие миллионы потомков испанцев.

Мехико 

Мехико является основным поселением испанских общин по всей стране, в этом городе находятся главные центры встречи иммигрантов и самые многочисленные объединения автономных сообществ Испании, из которых Галисийский центр, Сентро Астуриано, Дом Андалусии, Сентро Монтаньес, Мадридский Дом, Канарский центр, Орфео Каталан, Баскский центр, Валенсийский Центр, Испанский Атенео и Испанский касино.

Испанцы основали важные учебные заведения, такие как Colegio Madrid, Colegio de México, Universidad Anáhuac и Universidad Iberoamericana, хотя многочисленные испанские ученые также были частью сообщества Национального автономного университета Мексики.

Халиско 
Город Гвадалахара обладает третьей по величине испанской общиной в стране. Многочисленные иммигранты поселились в городе Тапатия, чтобы заняться такими предприятиями, как обувные магазины, пекарни, мебельные магазины и магазины. Здесь находятся такие учреждения, как Club España de Guadalajara, Centro Catalán de Guadalajara и другие.

Штат Мехико 
В городе Толука установлена ​​памятная площадь в честь большой иностранной общины, основанной в городе, на площади Испании в качестве памятников Дон Кихоту и Санчо Пансе, персонажам универсальной испанской литературы, в городе Толука. Из-за близости к Мехико испанцы открыли такие предприятия, как похоронные агентства, отели, обувные магазины, пекарни, мебельные магазины и продуктовые магазины. Здесь находятся такие учреждения, как Casa del Inmigrant Español, учреждение, основанное республиканскими иммигрантами XX века, поселившимися в долине Толука.

Нуэво-Леон 
Город Монтеррей является домом для влиятельной испанской общины в стране, многочисленные иммигранты поселились в городе Рехия, чтобы заняться крупным бизнесом. Здесь находятся такие учреждения, как Círculo Españo, Hospital Español и другие.

Пуэбла 

Город Пуэбла является вторым важным поселением испанских общин в Мексике, в нём есть несколько учреждений, основанных иммигрантами, таких как Парк Испании, Сиркуло Эспаньол, Больница Бенефисенсия Эспаньола и паломничество галисийской общины в бывший монастырь Сан-Франциско, в честь Себастьяна де Апарисио, блаженного галисийского происхождения, останки которого найдены в городе Пуэбла.

Керетаро 
В городе Сантьяго-де-Керетаро живёт одна из крупнейших и наиболее важных испанских общин в стране, тысячи иммигрантов поселились в городе, чтобы заняться крупным бизнесом. Здесь находятся такие учреждения, как Hospital de la Beneficencia Española, Circulo Español и другие. Галисийская, астурийская, балеарская, леонская, канарская, андалузская, каталонская, мадридская и баскская являются наиболее многочисленными группами.

Кинтана-Роо 
Различные туристические центры Ривьеры Майя являются важной достопримечательностью для граждан Испании, которые решили открыть различные предприятия и отели в рамках туристического сектора. В городах штата увеличилось количество испанских жителей в качестве постоянных жителей. Канкун — город, в котором проживает самая большая община в штате.

Веракрус 
Порт Веракруса обладает большим испанским сообществом, имеющим большое значение для страны, которое было основано с колониальных времен. Многие иммигранты открыли такие предприятия, как обувные магазины, пекарни, мебельные магазины и магазины. Здесь находятся такие учреждения, как Испанская благотворительная организация, Дом испанских иммигрантов, Испанский касино и другие.

Статистика 

Испанские потомки составляют самую большую группу европейцев в Мексике, и большинство мексиканцев имеют в той или иной степени испанское происхождение. Большинство их предков прибыли в колониальный период, но с тех пор иммигрировали ещё сотни тысяч, особенно во время Гражданской войны в Испании в 1930-х годах. По данным CIA World Factbook, люди полного или преобладающего европейского происхождения составляют 10 % населения Мексики. Британская энциклопедия утверждает, что люди преимущественно европейского происхождения составляют около одной шестой (≈17 %) мексиканского населения.

Известные персоналии 

Многие знаменитые испанцы иммигрировали в Мексику в период Гражданской войны или после неё, как например, Луис Бунюэль, Сара Монтьель, Луис Регейро, Марти Вентольра, Гаспар Рубио, Пако Игнасио Тайбо II, Хесус Эрнандес Томас. 

Другие эмигрировали уже после падения диктатуры Франко, среди них Карлос Моуриньо, Наталия Хименес, Хоакин Лопес-Дорига, Анна Чокетти, Хуан Камило Моуриньо, Лисардо, Белинда Перегрин.

См. также 
 Каталонцы в Мексике
 Галисийцы в Мексике
 Баски в Мексике
 Баски на Юкатане

Примечания 

Испанская диаспора
Народы Мексики